Flughafen Nürnberg-Fürth war der Name folgender Flughäfen:
 Alter Flughafen Atzenhof, vom 1. Oktober 1928 bis 20. August 1933
 Industrieflughafen Nürnberg-Fürth, als Alternativname verwendet